

Geografia

Germania 
 Oberrieden – comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Oberrieden – ex comune ora quartiere di Bad Sooden-Allendorf, città nel distretto di Kassel (Assia)

Svizzera 
 Oberrieden – comune nel distretto di Horgen (Canton Zurigo)

Pagine correlate 
 Oberried (disambigua) – pagina di disambiguazione